Friebert oder Frieberth ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Frieberth (1724–1799), österreichischer Komponist und Hofkapellmeister
 Karl Frieberth (1736–1816), österreichischer Sänger (Tenor), Librettist und Komponist
 Thomas Frieberth (1731–1788), österreichischer Geistlicher und Komponist